«Два капита́на» — советский художественный фильм 1955 года, снятый режиссёром Владимиром Венгеровым по одноимённому роману Вениамина Каверина. Вышел на экраны 28 марта 1956 года.

Сюжет 
Саня Григорьев вылавливает из реки сумку утонувшего почтальона. Письма намокли, и адреса на конвертах нельзя было разобрать, поэтому письма стали для главного героя картины увлекательным чтением. Одно из писем, написанное каким-то моряком, так поразило его, что он запомнил его наизусть. Мечтая стать путешественником, Саня бежит из дома, собираясь отправиться в дальние края, но оседает в Петрограде и становится беспризорником.

На улицах Петрограда Саню подбирает и устраивает в школу-коммуну учитель Иван Павлович Кораблёв. Заведующим школы является Николай Антонович Татаринов. Саня подружился с Катей Татариновой — дочерью погибшего капитана Ивана Львовича Татаринова, двоюродного брата заведующего школой. Саня выясняет, что именно письмо Ивана Львовича он нашёл в сумке почтальона. Также он выясняет, что именно Николай Антонович сыграл решающую роль в том, что экспедиция капитана Татаринова погибла. Узнав об этом, Мария Васильевна, вдова Ивана Львовича и жена Николая Антоновича, выпивает яд. Николай Антонович обвиняет Саню в клевете и смерти Марии Васильевны. Саня ставит своей целью найти экспедицию капитана Татаринова и доказать свою правоту.

Окончив школу, Саня становится полярным лётчиком и женится на Кате. Когда начинается Великая Отечественная война, он уходит на фронт. Однажды судьба забрасывает его на подбитом самолёте к месту последней стоянки экспедиции капитана Татаринова. Он находит пропавшую экспедицию капитана Татаринова. Впоследствии об истории, открытиях и гибели экспедиции, а также о том, кто виноват в этой гибели, на открытой лекции рассказывает некий советский профессор, а Саня тем временем продолжает защищать страну и находит пропавшую во время блокады Катю.

В ролях 

 Александр Михайлов — Саня Григорьев
 Борис Беляев — Саня Григорьев в детстве
 Ольга Заботкина — Катя Татаринова
 Людмила Безуглая-Шкелко — Катя Татаринова в детстве
 Анатолий Адоскин — Валя Жуков
 Эдик Кузнецов — Валя Жуков в детстве
 Евгений Лебедев — Ромашов
 Борис Аракелов — Ромашов в детстве
 Инна Кондратьева — Мария Васильевна, мать Кати
 Леонид Галлис — Николай Антонович Татаринов, заведующий школой
 Бруно Фрейндлих — Иван Павлович Кораблёв, учитель
 Татьяна Пельтцер — Нина Капитоновна, бабушка Кати
 Елена Максимова — тётя Даша
 Нина Дробышева — Саша, сестра Сани
 Михаил Ладыгин — штурман
в эпизодах:
 Константин Адашевский — учёный
 Людмила Люлько — подруга Кати
 Людмила Макарова — подруга Кати
 Борис Коковкин — полковник
 Валерий Себекин — ученик
не указаны в титрах:
 Всеволод Кузнецов — лётчик
 Лидия Федосеева — ассистентка Вали Жукова

Съёмочная группа 

 Авторы сценария:
 Вениамин Каверин
 Евгений Габрилович
 Режиссёр-постановщик: Владимир Венгеров
 Главный оператор: Аполлинарий Дудко
 Художник-постановщик: Давид Виницкий
 Композитор: Олег Каравайчук
 Второй режиссёр: В. Степанов
 Операторы:
 Михаил Калатозов
 Вячеслав Коротков
 Музакир Шуруков
 Виктор Максимович
 Комбинированные съёмки:
 операторы: Михаил Шамкович, М. Покровский 
 художник: Михаил Головатинский

Призы и награды 
 Диплом за режиссуру Владимиру Венгерову на Международном кинофестивале фильмов для детей и молодёжи в Белграде (Югославия, 1956)

Факты о фильме 
 в фильме нет многих заметных персонажей романа В. Каверина — Пётра Сковородникова, доктора Ивана Иваныча, Гаера Кулия; 
 в 1990-е годы фильм был выпущен на видеокассетах, в 2000-е — на DVD.

См. также 
 Два капитана (фильм, 1976)

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Два капитана» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Два капитана
Приключенческие фильмы СССР
Военные фильмы СССР
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Вениамина Каверина
Фильмы СССР 1955 года